The Sky Pirate – cortometraggio del 1914 diretto da Roscoe 'Fatty' Arbuckle
The Sky Pirate – film del 1926 prodotto dalla Sun Motion Pictures
The Sky Pirate – film del 1970 diretto da Andrew Meyer